Bubnoff steht für:

 Nicolai von Bubnoff (1880–1962), deutsch-russischer Religionsphilosoph
 Serge von Bubnoff (1888–1957), Geologe deutsch-baltischer Herkunft
 Bubnoff-Einheit, eine Einheit für die Geschwindigkeit geologischer Vorgänge